Als Modalwert wird bezeichnet
 Kennzahl einer Stichprobe in der deskriptiven Statistik, siehe Modus (Statistik)
 Kennzahl einer Wahrscheinlichkeitsverteilung, siehe Modus (Stochastik)